Vicente Pascual puede referirse a:

 Vicente Pascual Pastor, arquitecto valenciano. (1865-1941)
 Vicente Pascual Rodrigo, pintor aragonés. (1955-2008)
 Vicente Pascual Collado, futbolista aragonés. (1986- )